Mot d'origine russe  (sobol), désignant la zibeline, fourrure noire, et qui aurait donné le terme sable en héraldique.

 Jacob Aue Sobol (1976), photographe danois.
 Jan Sobol (1984-), joueur de handball tchèque.
 Jeanne de Sobol, écrivain français de romans pour la jeunesse.
 Ilya Meïérovitch Sobol, mathématicien russe.
 Indice de Sobol.
 Suite de Sobol.
 Jonathan Sobol, réalisateur canadien.
 Lioubov Sobol (1987), avocate russe.
 Maria Sobol, karatéka russe.
 Mordechai Sobol (1951-2018), Hazzan, compositeur, chef d'orchestre et arrangeur musical  israélien.
 Paul Sobol, (1926-2020), «passeur de mémoire» qui a survécu à la déportation des Juifs de Belgique.
 Joseph Sobol, musicien joueur de cistre
  (1946- ), peintre polonaise
 Soból, nom de guerre de  (1882-1953)

Toponymes 
 , secteur non constitué en municipalité en Oklahoma

Voir aussi 
 
 Soból, un village de la voïvodie de Lublin en Pologne

Homonymie de patronyme
Patronyme juif